

Geografia 
Tutti i toponimi Bethesda derivano dal nome della Piscina di Bethesda, teatro di un miracolo di guarigione di Gesù Cristo, nome erroneamente trascritto nella Vulgata con Betzaeta.
 
 
 Bethesda – municipalità della parrocchia di Saint Paul
  Gran Bretagna
 Bethesda – città della contea di Gwynedd, Galles
 Bethesda – località del Pembrokeshire, Galles
 
 Bethesda – città del Maryland
 Bethesda – villaggio dell'Ohio

Altro 
 Bethesda – album di Dr. Robert del 1995
 Bethesda – stazione della metropolitana di Washington
 Bethesda Softworks – casa produttrice di videogiochi statunitense